Peduncolo – formazione anatomica
Peduncolo – in botanica è un elemento di sostegno disposto lungo l'asse longitudinale di fiori, frutti e più in generale di infiorescenze o infruttiscenze
Peduncolo – in architettura è un elemento della cornice degli ordini architettonici classici
Peduncolo – soprannome con cui è nota ai pendolari milanesi la Tangenziale Nord di Milano
Peduncolo – soprannome del primo lotto aperto al traffico della futura Tangenziale Nord di Cremona
Peduncolo – nella sua accezione inglese peduncle, è il nome dato alla cabina di pilotaggio della capsula orbitale Dragon dell'azienda di trasporti spaziali SpaceX

Altri progetti